Manaurero – abitanti di Manaure (La Guajira)
Manaurero – abitanti di Manaure Balcón del Cesar